Pleasant Run ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Run (New Jersey)
 Pleasant Run (Ohio)
 Pleasant Run (Pennsylvania)
 Pleasant Run (Texas)
 Pleasant Run (West Virginia)
 Pleasant Run Farm, Ohio
 Pleasant Run Township, Indiana
 Pleasant Run Village, New Jersey